Удачин — фамилия. Известные носители:
 Удачин, Артём Сергеевич (род. 1980) — украинский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта.
 Удачин, Василий Васильевич (1923—1980) — герой Советского Союза.